Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Ljubičić era il detentore del titolo,ma ha perso in semifinale contro Stanislas Wawrinka.

Andy Murray ha vinto in finale 6–4, 4–6, 6–2, contro Stanislas Wawrinka.

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Andy Murray (campione)
  Ivan Ljubičić (semifinali)

 Ivo Karlović (primo turno)  
 Philipp Kohlschreiber (quarti)  
 Igor' Andreev (primo turno) 
 Dmitrij Tursunov (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2008
ATP Tour 2008